3 miejscowości w Polsce:
 Trzcinno – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Trzcinno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Trzcinno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa

3 jeziora w Polsce:
 Trzcinno – jezioro na Pojezierzu Łagowskim, w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Sulęcin
 Trzcinno – jezioro na Pojezierzu Łagowskim, w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Trzcinno – jezioro na Pojezierzu Mrągowskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Reszel

Inne:
 Trzcinno – jedna z nazw jeziora Trzciano

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)